Le mot prostration a plusieurs significations.

 En médecine, la prostration est l'anéantissement des forces musculaires qui accompagne certaines maladies aiguës, et particulièrement les fièvres typhoïdes. 

 En religion, la prostration est synonyme de prosternation.

Bibliographie 
 Émile Littré et al., Dictionnaire de la langue française, , Paris.